Ла Јерба има више значења:

 Ла Јерба (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Јерба (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Јерба (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Јерба (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику